Delphinus kan hentyde til flere artikler:
 Almindelige delfiner – en slægt af delfiner.
 Delfinen – et stjernebillede.